Wyścig ze startu wspólnego mężczyzn podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 2012 został rozegrany 28 lipca w Londynie. W tej konkurencji wystartowało 145 zawodników, a tytułu mistrza olimpijskiego bronił Samuel Sánchez. Zwycięzcą został reprezentant Kazachstanu Aleksandr Winokurow, wyprzedzając na finiszu Rigoberta Urána.

Terminarz

Wyniki

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Kolarstwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012
Kolarstwo szosowe